Водопьянова — женская форма фамилии .
 Водопьянова, Елена Викторовна (род. 1998) — российская хоккеистка.
 Водопьянова, Наталья Андреевна (род. 1981) — российская баскетболистка.
 Водопьянова, Татьяна Юрьевна (род. 1973) — украинская биатлонистка.